Рональд Рей «Ронни Рей» Смит (; , Лос-Анджелес, Калифорния, США — , там же) — американский спринтер, чемпион летних Олимпийских игр в Мехико (1968) в эстафете 4×100 м.

В студенческие годы выступал за Университет штата в Сан-Хосе, социологический факультет которого окончил.

На чемпионате США в Сакраменто (июнь 1968) сумел преодолеть на 100-метровке десятисекундный барьер. Стал непосредственным участником Вечера скорости, в результате чего его результат был зафиксирован со временем 10,14 с. На летних Олимпийских играх в Мехико (1968) в составе сборной США выиграл золотую медаль с мировым рекордом 38,2 сек.

Выступал за легкоатлетический клуб Southern California Striders. По завершении спортивной карьеры работал а департаменте парков и отдыха Лос-Анджелеса. Был введен в Зал спортивной славы штата Сан-Хосе.

Ссылки 
 http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/sm/ronnie-ray-smith-1.html 
 http://www.contracostatimes.com/breaking-news/ci_22913108/olympic-gold-medalist-ronnie-ray-smith-dies?source=rss

Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Бегуны на короткие дистанции США
Чемпионы летних Олимпийских игр 1968 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1968 года